

Ольгинське — село, Амвросіївський район, Донецька область

Ольгинське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Ольгинське — село, Правобережний район, Північна Осетія